Хуторское () — село,
Хуторский сельский совет,
Петриковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1223783101. Население по переписи 2001 года составляло 2168 человек .

Является административным центром Хуторского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Хуторское находится на берегу реки Чаплинка,
выше по течению примыкает село Чаплинка,
ниже по течению примыкает село Малая Петриковка.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 Временем основания села Хуторское считается XVII век.
 Первое письменное упоминание о селе относится к 1786 году.

Экономика 
 ООО «Хуторское».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Амбулатория.
 Дом культуры.

Примечания